Jméno a příjmení Eduard Schmidt má více nositelů:

 Eduard Schmidt (fyzik) (1935–2021) – český fyzik, rektor Masarykovy univerzity
 Eduard Bass (1888–1946) – český spisovatel, vlastním jménem Eduard Schmidt